Zaglav, naselje na južnom dijelu Dugog otoka
 Zaglav (hrid), na sredini zapadne strane otoka Cresa